Lapensi – abitanti di Bom Jesus da Lapa
Lapensi – abitanti di São José da Lapa